Gary Roberts – attore 
 Gary Roberts – calciatore inglese
 Gary Roberts – hockeista su ghiaccio canadese